Pungs ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Pungs (1896–1945), deutsche Widerstandskämpferin in der Zeit des Nationalsozialismus
 Karl Schneider-Pungs (1914–2001), deutscher Marineoffizier, zuletzt als Konteradmiral der Bundesmarine
 Leo Pungs (1883–1979), deutscher Elektrotechniker und Radiopionier (Pungs-Drossel)

Pungs als Teil von Firmierungen:
 Pungs-Finch Auto and Gas Engine Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller